Koetz est un patronyme porté notamment par :

  (1896-1953), poète et auteur non romanesque allemand ;
 Edgar Koetz (1914-1969),  dessinateur, écrivain, graphiste, illustrateur et peintre brésilien ;
 Joseph Koetz (1897-1976), footballeur luxembourgeois ;
  (1986-), actrice et médecin allemande.